Богољуб Новаковић (Чибутковица, 18. септембар 1934 — Београд, 23. март 2012) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Бурдуш  || /
|-
| 1971. || Чудо ТВ филм || /
|-
| 1972. || Болани Дојчин ТВ филм || /
|-
| 1976. || Аранђелов удес ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Доротеј   || /
|-
| 1981. || Човек који је појео вука ТВ филм || /
|-
| 1983. || Како сам систематски уништен од идиота  || Стругарац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Полицајац са Петловог Брда ТВ серија || Путник у аутобусу
|-
| 1997. || Горе доле ТВ серија || Травар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Тајна породичног блага  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Умрли 2012.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда